Delete může znamenat:

 Klávesa Delete
 DELETE (SQL)
 DEL (znak)